Знак (символ) абзаца (¶; Юникод U+00B6, HTML &para;) — символ для обозначения окончания абзаца.

Происхождение 

Предполагается, что знак ¶ происходит от латинской буквы C, так как латинское слово capitulum означает «глава».

Современное использование 
Знак абзаца используется в программах компьютерной вёрстки и текстовых редакторах для обозначения наличия непечатного спецкода перевода строки в конце абзаца.

Знаки абзаца в восточных языках 

В китайском языке знак абзаца обозначается тонким кругом 〇 такого же размера, как и обычные иероглифы. Этот же знак служит обозначением нуля. Как знак абзаца 〇 появлялся только в старых книгах.

В тайском языке знак ๛ может использоваться для обозначения конца раздела, главы или документа.

В санскрите две вертикальные линии || могут обозначать конец абзаца.

Знак абзаца в корректуре 
В корректуре принято использовать другой знак абзаца, похожий на букву Z. Именно этот знак послужил мотивом статуэтки-приза антипремии «Абзац».

Юникод 
Кроме обычного знака абзаца, в Юникоде также присутствуют знак параграфа с загнутым основным штрихом , зеркальный знак абзаца  и исторический вариант знака capitulum

Примечания

См. также 
 Знак параграфа

Ссылки 

Типографские знаки